Указатель может означать:
 Указатель (тип данных) — в программировании
 Указатель в графических интерфейсах пользователя — тип курсора.
 Книжный указатель
 Дорожный знак, и в более узком смысле дорожные указатели и их предшественники (Fingerpost).
 Устройство — индикатор.
 Указатель средства измерений — часть показывающего устройства средства измерений.

См. также 
 Функция (математика) — переменная величина, меняющаяся в зависимости от изменения другой величины (указателя).